В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1253 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1253 году

Январь 
 1 января — Морозини, Марино — венецианский дож (1249—1253).
 11 января —  — французский кардинал-священник de S. Marcello (1244—1251), кардинал-епископ Де Сабина (1251—1253), философ.
 13 января —  — епископ Миндена (1242—1253).
 18 января — Генрих I Толстый де Лузиньян — король Кипра (1218—1253), бальи и регент Иерусалимского королевства (1246—1253).

Февраль 
 9 февраля — Богуфал II — архиепископ Познани (1242—1253).

Март 
 12 марта — Фина из Сан-Джиминьяно — итальянская святая римско-католической церкви, покровительница прядильщиц и Сан-Джиминьяно.

Апрель 
 3 апреля — Ричард Чичестерский — епископ Чичестера (1244—1253), святой римско-католической церкви..
 5 апреля —  — архиепископ Магдебурга (1235—1253).
 22 апреля — 	— соратник Франциска Ассизского.

Май 
 25 мая —  — архиепископ Руана (1236—1244), кардинал-епископ Альбано (1244—1253).

Июнь 
 3 июня — Маргарита де Бомон, 7-я графиня Уорик — графиня Уорик (1242—1253).
 12 июня — Бонифаций II Большой — маркграф Монферрата (1225—1253), титулярный король Фессалоник (1239—1253).

Июль 
 8 июля — Тибо IV Трубадур — граф Шампани (1225—1253), король Наварры (1234—1253) (под именем Тибальдо I Наваррский), французский поэт, «принц труверов». 
 22 июля — Альбрехт IV — граф Тироля (1190—1253), последний представитель Тирольской династии.

Август 
 11 августа — Клара Ассизская — основательница ордена клариссинок, святая римско-католической церкви, покровительница телевидения.

Сентябрь 
 14 сентября —  — епископ Гурка (1221—1253).
 22 сентября — Догэн — японский мыслитель, патриарх дзэн, основатель японской школы Сото.
 23 сентября — Вацлав I — король Чехии (1230—1253).

Октябрь 
 9 октября — Роберт Гроссетест — английский схоласт, основатель оксфордской философской и естественнонаучной школы, теоретик и практик экспериментального естествознания.
 22 октября —  — исландский законоговоритель (1203—1209).

Ноябрь 
 16 ноября — Агнесса Ассизская — младшая сестра Клары Ассизской, святая римско-католической церкви. .
 19 ноября —  — кардинал-епископ de Porto e Santa Rufina (1251—1253).
 29 ноября — Оттон II Светлейший — пфальцграф Рейнский (1214/1228—1253), герцог Баварии (1231—1253).

Дата неизвестна или требует уточнения 
 24 июня или 13 июля — Амадей IV Савойский — граф Савойи (1233—1253).
 Амиция де Монфор — дочь Симона де Монфора, жена Готье (Гоше) II де Жуаньи, сеньора де Шаторено, основательница монастыря в Монтаржи.
  — арабский поэт и писатель.
 Викинт — жемайтский князь, противник великого князя литовского Миндовга.
  — архиепископ Пизы (1217—1252).
  — епископ Гэлловэя (1235—1253).
 	— епископ Сент-Эндрюса (1239/40–1253).
  — архиепископ Майнца (1249—1251).
  — епископ Хальберштадта (1241—1252).
 Николай Науэн — епископ Риги (1229—1253).
 Феодор Комнин Дука — царь Эпира (1215—1230), правитель Фессалии (1216—1230).

См. также 
 Список умерших в 1252 году
 Список умерших в 1254 году

1253